Felipe Álvarez puede hacer referencia a:

 Felipe Álvarez (c. 1785-1821), militar argentino.
 Felipe Álvarez (1980), político argentino.
 Felipe Álvarez (1988), actor chileno.